Куйбакаров — фамилия.
 Куйбокаров, Темур (род. 2000) — австралийский шахматист, гроссмейстер (2019). 
 Куйбакаров, Хушвакт Раджабович (1930 — ?) — советский узбекистанский государственный деятель.